XZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zabré (Burkina Faso)